Минатоя — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Минатоя, Хироси (1943—2016) — японский дзюдоист, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий.
 Минатоя, Эрико — японская кёрлингистка.